Pronásledovaný může být:
 Pronásledovaný (film, 1995) – britský film režiséra Lewise Gilberta z roku 1995
 Pronásledovaný (film, 2004) – kanadsko-americký film režiséra Kristoffera Taboriho z roku 2004
 Pronásledovaný (film, 2014) – americký film režiséra Daniel Luska z roku 2014
 Pronásledovaný (seriál) – americký televizní seriál z roku 2002